Nuyts ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Nuyts (* 1980), belgischer Eishockeyspieler
 Pieter Nuyts (1598–1655), niederländischer Entdecker